Oertzenhof ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Insel Poel im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Stadt Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Oertzenhof (Woldegk)